

Hydronymes 
Le Paillon est un fleuve à caractère torrentiel côtier rejoignant la Méditerranée à Nice, département des Alpes-Maritimes, région Paca, France.

Géographiquement le Paillon se jette dans la baie des Anges. 

On rencontre aussi la forme  les Paillons parce que le Paillon se ramifie  en :
 le Paillon de Saint-André, dénommé Banquière
 le Paillon de la Trinité, dénommé Laghet
 le Paillon de Contes et
 le Paillon de l'Escarène. 

Ceci fait dire à certains que « le Paillon n'a pas de source ».

Intercommunalité 

 Une communauté de communes du Pays des Paillons existe depuis le . Elle a été préfigurée par l'adoption de la charte de développement durable du pays des Paillons le .